GFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bartica (Guyana)